Pendleton est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Pendleton est un prénom masculin anglo-saxon.

Pendleton peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce patronyme 
 Austin Pendleton (°1940 - ), acteur américain 
 Brian Pendleton (1944-2001), guitariste anglais
 Chris Pendleton (°1982 - ), sportif (lutte)
 Don Pendleton (°1927 – +1995), auteur de romans policiers
 Edmund Pendleton (°1721 - +1803), homme politique américain de Virginie-Occidentale
 Edmund J. Pendleton (°1899 - +1987), musicien et compositeur d'origine américaine
 George H. Pendleton (1825–1889), homme politique américain
 Joseph Henry Pendleton (°1860 – +1942), 
 Nat Pendleton (°1895 - +1967), sportif (lutte) puis acteur américain
 Steve Pendleton (°1908-+1984), acteur américain
 Terry Lee Pendleton (° 1960 - ), joueur de baseball
 Victoria Pendleton (°1980 - ), cycliste britannique
 William Nelson Pendleton, professeur, pasteur et militaire américain confédéré

Personnalités portant ce prénom 
 John Pendleton Kennedy (°1795 - +1870), écrivain américain. 
 Pendleton Murrah (°1824 – +1865), gouverneur du Texas durant la Guerre de Sécession.

Toponyme 
Pendleton est le nom de plusieurs lieux

aux  
 Comté de Pendleton (Kentucky) ;
 Comté de Pendleton (Virginie-Occidentale) ;
 Pendleton, municipalité de Caroline du Sud ;
 Pendleton, municipalité de l'Indiana ;
 Pendleton, village du comté de Warren dans le Missouri ;
 Pendleton, ville de l'État de New York ; 
 Pendleton, municipalité de l'Oregon, siège du comté d'Umatilla ;
 Camp Pendleton, en référence à Joseph Henry Pendleton (1860–1942)

au  
 , dans le Lancashire.
 , près de Manchester.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme